Вале́рий Никола́евич Черепи́ца (; род. 1 января 1945, станция Жудилово Унечского района Брянской области) — советский и белорусский , педагог, , публицист и общественный деятель. Кандидат исторических наук (1979), профессор (1991). Действительный член Петровской академии наук и искусств (с 2014). Один из авторов «Православной энциклопедии». 

Декан исторического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (1978—1995). Профессор и заведующий кафедрой истории славянских государств Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (1995–2015). Профессор кафедры всеобщей и славянской истории Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (с 2015). Профессор кафедры социально-гуманитарных наук Гродненского государственного медицинского университета (с 2019).

Биография 
 
Родился 30 декабря 1944 года в рабочей семье на станции Жудилово в Унечском районе Брянской области. В 1946 году семья переехала на родину отца, в Белоруссию. Жили вначале в Гродно, а затем в городе Лида. Отец — машинист паровоза, мать — домохозяйка, растившая троих детей. 

В 1963 году окончил русскую среднюю школу № 3 г. Лида. 

В 1964 - 1967 годах находился на действующей военной службе в авиации ПВО СССР. 

В 1970 году окончил исторический факультет Гродненского государственного педагогического института. 

Уже в студенческие годы начал изучать историю русско-белорусско-польских взаимосвязей как в прошлом, так и в настоящем.  

После окончания работал диктором-комментатором Гродненской областной студии телевидения. 

После окончания аспирантуры в Гродненском педагогическом институте, в 1979 году защитил кандидатскую диссертацию в Белорусском государственном университете на тему «Революционные связи Белоруссии и Польши в 70-80-х годах XIX века» (специальность 07.00.02 — история СССР.

В 1979 - 1980 годах проходил научную стажировку в Варшавском университете, результатом чего стал выход первой научной монографии.

В 1970–1975 годах — преподаватель и в 1975–1978 годах — старший преподаватель кафедры истории СССР и БССР, в 1979–1991 года — доцент кафедры истории СССР, истории славянских государств, 1978—1995 годы — декан исторического факультета, 1989—1990 годы — заведующий кафедрой истории Беларуси Гродненского государственного университета.

В 1982 году присвоено учёное звание доцента, а в 1991 году — учёное звание профессора.

C 1996 по 2015 год — профессор и заведующий кафедрой истории славянский государств, с 2015 года — профессор кафедры всеобщей и славянской истории Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

С 2019 года — профессор кафедры социально-гуманитарных наук Гродненского государственного медицинского университета.

Научная и педагогическая деятельность 

Занимается исследованием белорусско-российско-польских взаимосвязей, проблем межконфессиональных отношений и истории Православной Церкви в Белоруссии. Является автором работ по архивоведению, источниковедению, историографии, историческому краеведению, славяноведению, военной истории. Читает курсы по историографии истории России, архивоведению, славяноведению, а также спецкурсы по исторической культуре, истории Русской Православной Церкви и русской цивилизации, которые преимущественно базируются на материалах собственных исследований. В. Н. Черепица много делает по популяризации истории Беларуси с позиций западнорусской школы в историографии.

Подготовил 8 кандидатов исторических наук, 29 магистров исторических и педагогических наук.

Общественная деятельность 
Член Союза писателей Беларуси (Минск) и Международного писательского фонда (Москва). Входит в состав Президиума Белорусского отделения Петровской Академии наук и искусств. Является членом правления нескольких общественно-политических организаций: Белорусского славянского комитета, Республиканского центра просвещения имени Евфросинии Полоцкой, Гродненской областной организации «Союзная общественная палата». Был в числе учредителей общественного объединения «Белая Русь». Выступает за максимальное сближение славянских народов перед угрозами современной действительности, поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

Научные труды

Монографии 

Опубликовано свыше шестисот научных, историко-публицистических и учебно-методических работ, из которых тридцать — монографии. Наиболее значимые из них:

 Черепица, В.Н. "...И клятву верности сдержали": Очерки военной истории Гродненской губернии (1812-1915 годы) / В.Н. Черепица. - Гродно : ГрГУ, 2017. - 457 с.
 Черепица, В.Н. Повседневная жизнь пенсионеров на постсоветском пространстве в 1990 годы (по материалам частной переписки) / В.Н. Черепица. - Белград : Издательство международного электронного журнала "Аспект" http://aspekts.su , 2018. - 71 с.
 Черепица, В.Н. Избирательная кампания 1912-1913 годов в Гродненской губернии: технология проведения, противостояние общественных группировок, портреты активных участников. - Лида : "Лидская типография", 2019. - 303 с.
 Черепица, В.Н. Там, где Неман несет свои воды: Гродненщина в жизни и творчестве писателей и деятелей искусств России (вторая половина XIX - начало XXI века) / В.Н. Черепица. - Гродно : ГрГУ, 2020. - 387 с.
 Czerepica Walery. Związki rewolucjonistów Białorusi i Polski w latach 70-80 XIX wieku. — Warszawa: PWN, 1985. — 160 s.
 Черепица, В. Н. Истоки : Очерки из истории русско-белорусско-польских революционных и культурных связей XIX — начала XX вв. / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 1991. — 110 c.
 Чарапіца В. М. Са скарбніцы кніжных паліц (Нарысы пра аўтографы даследчыкаў гісторыі Беларусі ў канцы XIX- пачатку XX стагоддзяў). — Минск: БелНДЦДААС, 1994. — 175 с.
 Черепица, В. Н. Польское национальное движение в Белоруссии (последняя треть XIX века) : Факты-события-комментарии / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 1996. — 142 c.
 Черепица, В. Н. Преодоление времени : Исторические очерки и миниатюры / В. Н. Черепица. — Минск, 1996. — 231 c.
 Черепица, В. Н. Дай нам руку в непогоду : Деятели русской культуры XIX — начала XX веков и Гродненщина : Ист.-документ.очерки и публицистика / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 1997. — 129 c.
 Черепица, В. Н. Михаил Осипович Коялович : История жизни и творчества / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 1998. — 326 c.
 Черепица, В. Н. Гродненский Православный некрополь (с древнейших времен до начала XX в.) / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 2001. — 228 c.
 Черепица, В. Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине : с древнейших времен до наших дней. Ч. 1 / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 2001. — 315 c.
 Черепица, В. Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине : с древнейших времен до наших дней. Ч. 2 / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 2005. — 439 c.
 Черепица, В. Н. Не потерять связующую нить : История Гродненщины XIX-XX столетий в событиях и лицах (исследования, документы, комментарии) / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 2003. — 420 c.
 Черепица, В. Н. История и повседневность в жизни агента пяти разведок Эдуарда Розенбаума / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 2005. — 319 c.
 Черепица, В. Н. Город-крепость Гродно в годы Первой мировой войны : мероприятия гражданских и военных властей по обеспечению обороноспособности и жизнедеятельности / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 2006. — 535 с.
 Черепица, В. Н. Счастье жить для других : Западнобелорусские последователи религиозно-философского учения Л. Н. Толстого. 1921—1939 г.г. / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 2007. — 519 с.
 Черепица, В. Н. Звенья цепи единой : большие и малые события в истории Ггродненщины XIX—XX столетий / В. Н. Черепица. — Гродно : ГрГУ, 2009. — 607 с.
 Черепица, В. Н. Чтобы помнили : уроженцы Гродненщины — жертвы политических репрессий в СССР (1937—1938) / В. Н. Черепица, И. В. Бойко. — Гродно : ГрГУ, 2010. — 424 с.
 Черепица, В. Н. От Волковыска до Харбина. Торгово-промышленная династия Скидельских (конец XIX — середина XX в.) в документах и материалах. / В. Н. Черепица. — Гродно: ГрГУ, 2011. — 287 с.
 Черепица, В. Н. Военная история Гродненской губернии (1812—1914): события, факты, лица. / В. Н. Черепица. — Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2012. — 270 с.
 Черепица, В. Н. Уходили в поход на врага: партизанская бригада имени Кастуся Калиновского в 1943—1944 г. (По документам и материалам архива начальника штаба С. В. Чудинова) / В. Н. Черепица. — Гродно: Гродненская типография, 2012. — 479 с.
 Черепица, В. Н. Гродно, Студенческая, 3: История дома и жизни его обитателей. Век ХХ. / В. Н. Черепица. — Гродно: ГрГУ, 2012. — 435 с.
 Черепица, В. Н. Гродненский исторический калейдоскоп: очерки истории, историографии и источниковедения. / В. Н. Черепица. — Гродно: ГрГУ, 2014. — 599 с.
 Ермоленко, В. А., Черепица, В. Н. 400 имен: жизнеописания видных деятелей истории и культуры Гродненщины (с древнейших времен до начала XX века). — Гродно: Гродненская типография, 2014. — 464 с.

Статьи

Награды 
Награждён 11 медалями СССР, БССР и РБ, а также медалями ряда политических партий и общественных объединений РФ, РБ и Чешской Республики. Наиболее значимые награды — медаль Франциска Скорины (2000), орден Франциска Скорины (2009), медаль «За заслуги» перед ГрГУ им. Янки Купалы. Отмечен за значительный вклад в подготовку педагогических кадров, высокие научные достижения и активную общественную деятельность Почетными грамотами Верховного совета БССР (1978), Национального собрания РБ (2004), Министерства образования РБ (2014). Лауреат премии имени Александра Дубко Гродненского областного исполнительного комитета «За творческие достижения в области культуры и искусств» (2012).

Белорусская Православная Церковь Московского Патриархата отметила труды профессора В. Н. Черепицы медалью преподобного Елисея Лавришевского и медалью святителя Кирилла Туровского за создание трудов по истории Церкви и сотрудничество с Минскими духовными школами (2015).

Примечания

Литература 

 
 Через прошлое — к настоящему и будущему : сб. науч. ст. (к 65-летию проф. В. Н. Черепицы) / под общ. ред. Э. С. Ярмусика. — Гродно : ГрГУ, 2010. — 276 с.
 
 Чарапіца Валерый Мікалаевіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. — Т. 6. Кн. 1 : Усвея — Яшын / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мінск : БелЭн імя Петруся Броўкі, 2003. — С. 137.
 Чарапіца Валерый Мікалаевіч // Прафесары Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. 1940—2010: біябібліяграфічны слоўнік (пад рэд. Я. А. Роўбы). — Баранавічы: Чырвоная зорка, 2010. — с. 115—118.
 Черепица Валерий Николаевич // Историки Беларуси в начале XXI столетия. Биобиблиографический справочник (составитель Г. В. Корзенко). — Минск: БелНаука, 2007.
 Имя в энциклопедии: профессор Валерий Черепица // Постаці ў гісторыі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : гіст. нарыс / Аўт.-склад. праф. В.П. Таранцей. — Гродна: ГрДУ, 2005. - С. 138-145, 150-156.
 Журавлев В. "Вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно позабытые" (о профессоре ГрГУ Валерии Черепице) / В. Журавлев "Чем больше имя знаменито, тем неразгаданней оно..." (профессора г. Гродно: жихнеописания). - Гродно : ЮрСаПринт, 2011. - С. 257-287.
 Черепица, Валерий Николаевич (1.01.1945) // Лауреаты премии имени А.И. Дубко "За творческие достижения в области культуры и искусства" / И.И. Аникевич [и др.], сост. Е.В. Климович, Л.Ч. Новицкая; ред. кол.: В.В. Кравцов [и др.]. - Гродно: Гродненская типография, 2018. - С. 189.
 Черепица, Валерий Николаевич // Гродненщина в лицах: библиографический справочник / Сост.: Ю.И. Косицкий, Л.В. Мальцева, М.А. Комарова; ред. кол.: В.В. Кравцов [и др.]. - Минск : Белтаможсервис, 2018. - С.224.

Ссылки 
 

Выпускники Гродненского государственного университета
Преподаватели вузов Белоруссии
Преподаватели Гродненского медицинского университета
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы Православной энциклопедии